Ива́н Буте́нко:
 Бутенко, Иван Ефимович (1918—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Бутенко, Иван Филиппович (1854—1891) — оперный певец (бас-профундо).